Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Volksrepublik China listet alle Sportler aus der Volksrepublik China auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnten.

Das Chinesische Olympische Komitee wurde 1979 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz

Olympische Sommerspiele 

Stand: September 2021

Olympische Winterspiele

Erfolgreichste Sportler 
Die 20 erfolgreichsten chinesischen Sportler bei Olympischen Spielen:

Medaillengewinner 
Aufgrund der großen Anzahl an Medaillengewinnern erfolgt eine Unterteilung in mehrere Listen:

 Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Volksrepublik China/A–K
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Volksrepublik China/L–O
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Volksrepublik China/P–W
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Volksrepublik China/X–Z

Weblinks 
 Chinesisches Olympisches Komitee
 
 
 
 
 

!Medaillengewinner
China
Olympische Medaillengewinner China